Lysimachos ist der Name folgender Personen:

 Lysimachos († 281 v. Chr.), Feldherr von Alexander dem Großen
 Lysimachos (Archon), athenischer Archon 436/435 v. Chr. 
 Lysimachos von Akarnanien, Erzieher von Alexanders dem Großen 
 Lysimachos (Sohn des Ptolemaios II.) († um 222/221 v. Chr.), ptolemäischer Prinz
 Lysimachos (Grammatiker), griechischer Grammatiker und Mythograph 
 Lysimachos (Flavius Josephus), griechischer Historiker
 Lysimachos (Ratgeber), Ratgeber von Philipp V. (Makedonien) 
 Lysimachos von Kos, griechischer Arzt und Hippokrates-Kommentator 
 Lysimachos (Gesandter), Gesandter von Johannes Hyrkanos II.